Philipp Henninger ist der Name folgender Personen:

* Philipp Henninger (Politiker) (1853–1915), deutscher Politiker (Zentrum), MdL Baden
 Philipp Henninger (Fußballspieler) (1917–1986), deutscher Fußballspieler